27764 фон Флюе (27764 von Flüe) — астероїд головного поясу.
 Ніклаус фон Флюе (нім. Niklaus von Flüe; 1417—1487) — швейцарський відлюдник, аскет і містик, святий патрон-покровитель Швейцарії.